Појам „Новости” може се односити на:
Појам Новости може да се односи на:
 Новост, најкраћи је, најједноставнији и најпопуларнији облик писане или говорне и визуелне информације о неком догађају, појави, друштвеном понашању или некој личности

Такође се може односити и на:
 Вечерње новости, дневне новине које излазе у Србији
 Новости (недељник), недељне новине опште информативног карактера, које прате и критички пишу о свим релевантним политичким, друштвеним и културним догађајима у Хрватској
 ТВ Новости, недељни часопис који је посвећен телевизији издаје се у Компанији Новости